L'International Lawn Tennis Challenge 1929 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 24ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 28 nazioni: 23 nella zona europea e 5 nella zona americana.

La Francia ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato allo Stade Roland Garros di Parigi in Francia dal 26 al 28 luglio.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1929
 1929